Michel Beaulieu peut désigner :
 Michel Beaulieu (1941-1985), écrivain québécois ;
 Michel Beaulieu (1947-), joueur et un entraîneur français de football.